Curtain Call steht für:
 im Theater der Ruf der Darsteller vor den Vorhang zum Empfang des Beifalls, siehe auch Verbeugung
 in Film und Fernsehen eine Sequenz vor dem eigentlichen Abspann, in dem die Darsteller mit Namen und Bild einzeln aufgeführt werden

Filme:
 Curtain Call (1940), US-amerikanischer Film von Frank Woodruff 
 Curtain Call, Originaltitel von Untermieter aus dem Jenseits, US-amerikanischer Film von Peter Yates (1998) 
 Curtain Call (2000), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Charles Braverman 

Fernsehserien:
 Curtain Call (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1952) 
 Curtain Call (australische Fernsehserie), australische Fernsehserie (1960er Jahre) 

Sonstiges:
 Curtain Call, Album des Hank Mobley Quintet feat. Sonny Clark (1957/1984)
 Curtain Call: The Hits, Album von Eminem (2005)
 Curtain Call 2, Album von Eminem (2022)
 Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call, Videospiel (2014)